Die Iran International 2012 im Badminton fanden vom 16. bis 19. Februar 2012 in Teheran statt. Das Preisgeld betrug 15.000 US-Dollar.

Austragungsort 
 Hejab ST, Keshavarz Blvd.

Finalergebnisse

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2012
Badminton 2012
Badmintonwettbewerb in Teheran